Хомінський — прізвище.

Відомі особи:
 Хомінський Борис Степанович (1896—1977) — український нейроморфолог, професор
 Хомінський Йосип
 Хомінський Яким
 Хомінський Ксаверій — староста пінський.